Carlos Garcia Camacho (1924–1979) – guamski polityk, gubernator
 Carlos S. Camacho (ur. 1937) – mariański polityk, gubernator
 Carlos Humberto Camacho (ur. 1971) – kolumbijski aktor i model